Kamnica je lahko:

ime več naselij v Sloveniji:
 Kamnica, mestna občina Maribor
 Kamnica, občina Dol pri Ljubljani
 potok Kamnica skozi istoimensko naselje
 potok Kamnica severno od Volč, pritok Soče
 slovensko oz. slovansko ime nemškega mesta Chemnitz (nekaj časa Karl-Marx-Stadt)
 ime gore na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Kamnica, gora visoka 1.742 v Karavankah severno od Jepe/Kepe.

Sklici

naselja v Sloveniji
Gore v Karavankah
Gore v Avstriji